Ходунки — приспособление для инвалидов или пожилых людей, которые нуждаются в дополнительной поддержке, чтобы сохранить равновесие и устойчивость при ходьбе.

История 
Ходунки начали появляться в начале 1950-х годов. Первый американский патент на них был получен в 1953 году англичанином Уильямом К. Роббом (William Cribbes Robb). Это устройство проходило под названием «помощник при ходьбе» (англ. «walking aid»). Патент США на два варианта с колесами был выдан в мае 1957 года а на первую бесколесную конструкцию, которая называлось «ходок» (англ. «walker») был запатентован в 1965 году. Первые ходунки современного вида, были запатентованы в 1970 Альфредом Смитом (Alfred A. Smith) из Калифорнии.

Конструкция 
Обычно основная конструкция изготовлена из металлических трубок и состоит из двух боковых плоских рамок с ручками наверху, спереди скрепленными меж собою горизонтальными элементами на расстоянии немного шире, чем габарит пользующегося ими.
Современные ходунки имеют регулировки и устанавливаются на высоте, комфортной для пользователя, и позволяют поддерживать небольшой изгиб рук. Этот изгиб необходим для удобства и нормальной и циркуляции крови в руках. Передние ножки ходунков могут иметь или не иметь колеса, в зависимости от необходимости.

Ролятор 

Другой подход к проблеме помощи в передвижении является т. н. ролятор, который изобрела шведская социальная работница Аина Вифалк (Aina Wifalk) в 1978 году, сама при этом страдавшая от полиомиелита. Изначально будучи названием бренда, «ролятор» стал обобщенным понятием в отношении колесных ходунков во многих странах, и также наиболее распространенным типом ходунков в ряде европейских стран.

Ролятор состоит из рамы на трех или четырёх больших колесах, руля и встроенного сиденья, которое позволяет пользователю остановиться и отдохнуть, когда это необходимо. Роляторы также часто оборудованы корзиной для покупок. Они как правило, более сложные, чем обычные ходунки с колесами. Роляторы регулируются по высоте и имеют небольшую массу, руль оснащен ручным тормозом.

Ходунки для детей

Ходунки для собак 
Конструкция представляет из себя двухколесную тележку, поставленную под задние лапы животного и прикрепленную к корпусу собаки. Они позволяют либо частично опираться на задние лапы либо не опираться вовсе а двигаться при помощи только передних лап.

Такие устройства подходит для собак с проблемами опорно-двигательного аппарата или с парализованными, а также отсутствующими задними конечностями. Интересно, что в отличие от людей, по мнению зоопсихологов, такой способ движения не влияет на психоэмоциональное состояние животного.

См. также 
 Прыгунки
 Ходули
 Инвалидная коляска
 Экзоскелет

Ссылки 
  — Детские ходунки и прыгунки: плюсы и минусы.

Ходунки